Greene County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Greene County Courthouse (Alabama), ID-Nr. 71000098
 Greene County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 76000412
 Greene County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001083
 Greene County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 08000912
 Greene County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 78001222
 Greene County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 07001185
 Greene County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001712
 Greene County Courthouse (Virginia), ID-Nr. 70000799